Al Smith peut désigner :
 Al Smith (1873-1944), homme politique américain ;
 Al Smith (1902-1986), auteur de comic strip américain.